Termin steroidna sulfotransferaza ima više značenja.

 Alkohol sulfotransferaza, enzim
 Steroid sulfotransferaza, enzim